Cirkovce je ime več naselij:

 Cirkovce, Občina Kidričevo
 Škalske Cirkovce
 Šmartinske Cirkovce

Glej tudi 

 Čirkovče, Koroška, Avstrija